Патая Оупън 2011 е 21-вото издание на Патая Оупън.

Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Патая, Тайланд от 6 до 13 февруари. На сингъл трофеят си от предната година защитава Вера Звонарьова, но губи на полуфинала срещу бъдещата шампионка Даниела Хантухова, която побеждава с 2:0 сета Сара Ерани в спор за титлата. На двойки победителки от Патая Оупън 2010 са Марина Еракович и Тамарин Танасугарн, но Еракович отказва участие. Танасугарн се включва в схемата с Джил Крейбъс, а двете отпадат на четвъртфиналите. Италианската двойка Ерани / Винчи надделява над Сун / Джън с 3 – 6, 6 – 3, [10 – 5] във финалния двубой.

Поставени тенисистки 
  Вера Звонарьова (полуфинал)
  Ана Иванович (четвъртфинал)
  Мария Кириленко (осминафинал)
  Даниела Хантухова (шампионка)
  Роберта Винчи (полуфинал)
  Шуай Пън (четвъртфинал)
  Цзе Джън (1 кръг)
  Сара Ерани (финал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (шампионки)
  Акгул Аманмурадова /  Рената Ворачова (четвъртфинал)
  Джил Крейбъс /  Тамарин Танасугарн (четвъртфинал)
  Кай-Чен Чан /  Саня Мирза (полуфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Патая Оупън